Holden LX steht für folgende Automodelle:

 Holden Torana, gebaut 1967 bis 1979
 Holden Sunbird,  gebaut 1976 bis 1980